Барбу Крайовеску може да се отнася за:

 Барбу I Крайовеску, най-големият син на Нягое Крайовеску или Нягое от Крайова/Олтения - банове на областта през първата четвърт на XVI век, преди битката при Мохач (1526). Основател и пръв ктитор на храма „Свети Димитър“ и Манастира Бистрица във Влахия.
 Барбу II Крайовеску, втори син на Нягое Крайовеску и брат на Барбу I Крайовеску – на власт в периода 1529/30 г.
 Барбу III Крайовеску, син на Преда Крайовеску /син Барбу I Крайовеску/ и внук на Барбу I Крайовеску – на власт в периода 1534/35 г.

Крайовеску
Олтения